Miejscowości na Ukrainie 
 Dźwinogród (Звенигород) – wieś w obwodzie lwowskim (rejon pustomycki), za II RP powiat bóbrecki, woj. lwowskie
 Dźwinogród  (Звенигород) – wieś w obwodzie tarnopolskim (rejon buczacki), za II RP powiat buczacki, woj. tarnopolskie
 Dźwinogród (Дзвенигород) – wieś w obwodzie tarnopolskim (rejon borszczowski), za II RP powiat borszczowski, woj. tarnopolskie

Zobacz też 
 Zwinogródka (Звенигородка), zwana także Dźwinogrodem – obecnie miasto na Ukrainie, centrum rejonu zwinogródzkiego w obwodzie czerkaskim
 Zwienigorod (ros. Звенигород) – miejscowości w Rosji